Привокза́льная пло́щадь (предыдущее название: Уральского добровольческого танкового корпуса) — площадь в жилом районе «Вокзальный» Железнодорожного административного района Екатеринбурга. Площадь ограничена: с севера — комплексом зданий железнодорожного вокзала и улицей Вокзальной, с запада и востока — пятиэтажными жилыми домами, с юга — улицей Челюскинцев.

История 
Привокзальная площадь была образована после постройки в 1910 году нового здания железнодорожного вокзала (архитектор К. Т. Бабыкин), площадь стала формироваться к югу от него. В начале XX века вокзал и площадь находились на северной окраине города Екатеринбурга, в том месте, куда выходил Арсеньевский проспект (современная улица Свердлова) и откуда начинался Верхотурский (Богословский) тракт. В 1908 году площадь украсило пятиэтажное кирпичное здание мельницы А. Е. Борчанинова и Е. И. Первушина, выходившее своим фасадом на южную часть площади. Рядом с мельницей была построена контора пермских пароходовладельцев братьев Каменских, сейчас на её месте находится отель (бывшая гостиница «Свердловск»). Между двумя дорогами, ведущими к старом и новому вокзалам в начале XX века находилось всего одно строение — полукаменное здание начальной школы. После 1917 года в этом месте стали появляться деревянные дома железнодорожников.

В советское время площадь несколько раз видоизменялась: в 1939 году был надстроен второй этаж нового железнодорожного вокзала, по фасаду появилась монументальная колоннада. В 1956 году к зданию были добавлены пристрои с арками. В 1961 году вдоль восточной и западной границ площади были построены безликие кирпичные пятиэтажные жилые дома типовых серий, что не только не украсило площадь, но и создало дискомфорт их жителям.

В 1990-х годах между зданиями старого и нового вокзалов возвели ещё одно здание вокзала, выполненное в современных архитектурных формах (архитектор В. Р. Рабинович). В 1997—2001 годах вокзал был реконструирован.

Памятники и мемориальные доски 
В 1962 году на площади был установлен монумент воинам Уральского добровольческого танкового корпуса (скульпторы В. М. Друзин и П. А. Сажин, архитектор Г. И. Белянкин). Памятник выполнен в виде композиции из двух фигур: старого уральского рабочего, олицетворяющего Урал, и молодого Защитника родины-танкиста. Обе фигуры установлены на пьедестале, напоминающем башню танка.

Транспорт 
Привокзальная площадь имеет важное транспортное значение, на ней имеются конечные остановки нескольких троллейбусных и автобусных маршрутов. До 1970-х годов на площади находилось трамвайное кольцо.

Наземный общественный транспорт 
''Внимание! Этот раздел содержит информацию по состоянию на июнь 2012 года.
 «Ж/д Вокзал»:
 Автобус: № 65, 20, 21, 23, 31, 33 (рабочие дни), 48, 60, 63;
 Трамвай: № А, 3, 5, 7, 21, 23, 27, 32;
 Троллейбус: № 1, 3, 5, 9, 17, 18;
 Маршрутное такси: 01, 021, 034, 043, 045, 046, 052, 055, 056, 082.

 «Гостиница Свердловск»:
 Автобус: № 48, 114;
 Троллейбус: № 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 19;
 Маршрутное такси: 15, 034, 046, 052, 056.

Ближайшие станции метро 
В 300 м западнее западной границы площади находится станция 1-й линии Екатеринбургского метрополитена .

Примечания

Литература